Бжозо́вский () — польская фамилия. Известные носители:
 Бжозовский, Дариуш (род. 1980) — польский музыкант, ударник.
 Бжозовский, Кароль (1821—1904) — польский инженер, ботаник, географ, геолог.
 Бжозовский, Рафал (род. 1981) — польский певец.
 Бжозовский, Станислав (1878—1911) — польский писатель, литературный критик и философ.
 Бжозовский, Фаддей (1749—1820) — Генерал Общества Иисуса.
 Бжозовский, Феликс (1836—1892) — польский художник-пейзажист.

См. также